Слепушкино — название населённых пунктов в Московской области России:
 Слепушкино — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Слепушкино — деревня в Чеховском районе.

См. также 
 Слепушкин